Miguel Esteban puede referirse a las siguientes voces:

 Miguel Esteban, población española de la provincia de Toledo en Castilla-La Mancha (España).
 Miguel de Fraga, de nombre Miguel Esteban.